Ве́тер стра́нствий:

 «Ветер странствий» — советский ежегодный альманах путешествий, выходивший с 1965 по 1990 год (25 выпусков).
 «Ветер странствий» — советский фильм 1978 года.